Liebe Jelena Sergejewna steht für:

 Liebe Jelena Sergejewna (Theaterstück), Theaterstück von Ljudmila Rasumowskaja (1980)
 Liebe Jelena Sergejewna (Film), sowjetischer Film von Eldar Rjasanow (1988)